

Cinema 
 La Tentation de saint Antoine – film di Georges Méliès del 1898
 La Tentation de saint Antoine – film di Vincent Lorant-Heilbronn del 1906

Letteratura 
 La tentazione di Sant'Antonio (La Tentation de saint Antoine) – romanzo di Gustave Flaubert del 1874

Pittura 
La Tentation de saint Antoine –  dipinto di Félicien Rops del 1878